alija
 Alijja (partia)
 Alijja (Hama)
 Alijja (Aleppo)

Zobacz też 
 Jisra’el ba-Alijja